United Nationalist Party steht für:

* United Nationalist Party (Ghana), Partei in Ghana
 United Nationalist Party (Sambia), Partei in Sambia